Шлепянов — фамилия.

Известные носители:
 Шлепянов, Александр Ильич (1933—2016) — советский журналист, сценарист; сын Ильи Юльевича Шлепянова.
 Шлепянов, Илья Юльевич (1900—1951) — театральный художник и режиссёр, в 1944-1951 гг. был главным режиссёром Кировского театра.